Альборая (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Занимает площадь 8,3 км². Население 22409 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 La mejor Web no oficial sobre Alboraya
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Página oficial del ayuntamiento de Alboraya
 Web de turismo de Alboraya en la Comunidad Valenciana
 Web del Museo de la Chufa y de la Horchata

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии